Csang Hung (张弘, 1966), kínai kézilabdázó
 Csang Hung (张虹, 1988), kínai gyorskorcsolyázó
 Arnold Chang (született Csang Hung; 1954), amerikai festő és kalligráfus